Trekel ist der Familienname folgender Personen:

 Roman Trekel (* 1963), lyrischer Bariton
 Ute Trekel-Burckhardt (* 1939), deutsche Opernsängerin